2. ŽNL Varaždinska u sezoni 2016./17. predstavlja 6. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj te 2. na području Varaždinske županije. Za razliku od prošlih sezona, kad je 2. ŽNL bila podijeljena na skupine Istok i Zapad te na 1. ligu NS Ludbreg koje su dotad činile drugi rang lige u Varaždinskoj županiji, od ove je sezone uvedena jedinstvena liga.   
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio Polet iz Tuhovca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 13. kolo) dijelu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 Županijski nogometni savez Varaždin
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL Varaždinska
 2. ŽNL Varaždinska
 3. ŽNL Varaždin 2016./17.
 Liga NS Ludbreg 2016./17.
 Kup ŽNS Varaždin 2016./17.

Izvori 
 
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL Varaždinska, pristupljeno 28. lipnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
 zns-varazdin.hr, Nogomet - službeno glasilo ŽNS Varaždin / NS Ludbreg, pristupljeno 28. lipnja 2017. 
 zns-varazdin.hr, Nogomet - službeno glasilo ŽNS Varaždin / NS Ludbreg, br. 1169, god. XIV, objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 28. lipnja 2017. 
 zns-varazdin.hr, Nogomet - službeno glasilo ŽNS Varaždin / NS Ludbreg, br. 1170, god. XIV, objavljeno 21. lipnja 2017., preuzeto 28. lipnja 2017.
  zns-varazdin.hr, Propozicije 2. ŽNL Varaždin – Seniori – 2016/17, objavljeno 3. kolovoza 2016., preuzeto 19. lipnja 2017.
 

Varazdin-2016-17
Varazdinka-2
Nogomet u Varaždinskoj županiji